Завод № 3:
 Свема
 Смоленский авиационный завод